Vale di Soto ima više značenja:
 Vale di Soto (Leko)
 Vale di Soto (Pavija)
 Vale di Soto (Vičenca)